Фудбалска репрезентација Естоније је фудбалски тим који представља Естонију на међународним такмичењима. Први меч је играла 1920. године против Финске. Од 1940. Естонија је део Совјетског Савеза, у чијем саставу је остала све до 1991. године, након чега се њена репрезентација враћа на међународну сцену. Домаће утакмице игра на А. Ле Кок Арени у Талину. Највећи успех је остварила пласманом у бараж за првенство Европе 2012. године у Пољској и Украјини пошто је била друга у групи у којој су још били Италија, Србија, Словенија, Северна Ирска и Фарска острва.

Успеси

Светска првенства 

Естонија није учествовала у кв. за Светско првенство од 1950 до 1990. јер је у том периоду била у саставу Совјетског Савеза

Европска првенства 

Естонија није учествовала у кв. за Европско првенство од 1960 до 1992. јер је у том периоду била у саставу Совјетског Савеза

Лига нација

Пријатељске утакмице

Рекорди играча 
Од 10. јуна 2009.

Највише утакмица

Најбољи стрелац

Селектори и резултати током година 
Од 10. јуна 2009.

1920–1940 

В = Водио утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио

1992–данас 

В = Водио утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; ИЗ = Изгубио

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Естоније

Естонија
Фудбал у Естонији
Репрезентације Естоније